Juniper (englisch für „Wacholder“, von lateinisch iuniperus) steht für:

 Juniper (Name), weiblicher und männlicher Vorname, Familienname und Ortsname
 Juniper, irische Rockband, siehe Bell X1
 Juniper Networks, eine Firma für Netzwerktechnik

Juniper als Ortsname

in England:
 Juniper (Northumberland)

in Kanada:
 Juniper (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 Juniper (Georgia)
 Juniper (Lassen County, Kalifornien)
 Juniper (Modoc County, Kalifornien)
 Juniper (Michigan)

Siehe auch:
 Juniper Green, Vorort von Edinburgh
 Junípero Serra, christlicher Missionar aus Mallorca, der Kalifornien evangelisierte
 Uniper